M18:
 Рассеянное скопление M18
 Кола (автодорога) (прежний, действовавший до 2017 года, учётный номер — М-18) — автомобильная дорога федерального значения Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Борисоглебский.
 Крым (автодорога) (укр. номер от Харькова до Симферополя — М-18) — автострада Москва — Белгород - Харьков — Симферополь - Ялта.

Оружие:
 M18 «Hellcat» — противотанковая САУ США периода Второй мировой войны.
 M18A1 «Клеймор» — противопехотная мина США.
 M18 — дымовая граната США.
 M18 — американское 57-мм безоткатное орудие.